Attentat in Orlando 2016 steht für:

 Ermordung von Christina Grimmie am 10. Juni 2016
 Attentat von Orlando am 12. Juni 2016, Anschlag in LGBT-Bar am 12. Juni 2016